Гран-при Монако 2021 года (официально ) — пятый этап чемпионата мира «Формулы-1»  года. Прошёл 20—23 мая на трассе Монте-Карло в Монако. Это был 78-й Гран-при Монако в истории и 67-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1».

Шарль Леклер выиграл поул на своём домашнем этапе, это был первый поул для него и для его команды Ferrari в сезоне.

Гонку выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull.

В Монако команда Williams провела 750-й Гран-при в своей истории.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18 °C, трасса +34…30 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:15,903
|-

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +20…21 °C, трасса +42 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:12,909, поставлен на 69 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки